El Golfo es un topónimo que puede hacer referencia a:

 El Valle de El Golfo: una comarca de la isla de El Hierro.
 El Golfo: localidad de Lanzarote.